2. Fußball-Bundesliga 2011–12 var den 28. sæson. Turneringen blev afviklet fra 15. juli 2011 til den 6. maj 2012.

Tabel

Statistik
Pr. 6. maj, 2012.

Målscorer
Topscorerne i sæsonen.

12 assister
  Sercan Sararer (SpVgg Greuther Fürth)

10 assister
  Benjamin Lauth (1860 München)
  Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt)

9 assister
  Stefan Leitl (FC Ingolstadt 04)

8 assister
  Benjamin Köhler (Eintracht Frankfurt)
  Torsten Mattuschka (1. FC Union Berlin)
  Alban Meha (SC Paderborn 07)
  Sascha Rösler (Fortuna Düsseldorf)

7 assister
  Marius Ebbers (FC St. Pauli)
  Jan Hochscheidt (Erzgebirge Aue)
  Alexander Iashvili (Karlsruher SC)
  Stephan Schröck (SpVgg Greuther Fürth)

Kilder 

Fodboldsæson 2011-12
Sæsoner i 2. Fußball-Bundesliga